Torbellino, mot espagnol signifiant littéralement tourbillon, peut faire référence à :
 Boulevard Torbellino, un film TV péruvien de 1997, produit par Luis Llosa dans lequel joue Santiago Magill.
 Lola Torbellino, un film mexicain de 1956, produit et joué par Abel Salazar, réalisé par René Cardona, sur un scénario de Alfredo Salazar, filmé par le français Michel Kelber.
 Torbellino, un roman du noveliste britannique James Clavell
 Torbellino, une danse folklorique colombienne.
 Torbellino (Whirlwind), titre de Liona Maria Boyd, sur son album Camino Latino/Latin Journey